44-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
31 января 1987 года

Лучший фильм (драма): 
«Взвод»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Ханна и её сёстры»

Лучший драматический сериал: 
«Закон Лос-Анджелеса»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Золотые девочки»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Обещание»

< 43-я Церемонии вручения 45-я >

44-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1986 год состоялась 31 января 1987 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 5 января 1987 года.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 2/5: «Миссия»
 1/5: «Ханна и её сёстры»
 3/4: «Взвод»
 1/4: «Мона Лиза»
 1/3: «Дети меньшего бога» / «Комната с видом» / «Данди по прозвищу „Крокодил“»
 0/3: «Дикая штучка» / «Такова жизнь!»
 1/2: «Преступления сердца» / «Лучший стрелок»
 0/2: «Останься со мной» / «Без гроша в Беверли Хиллз» / «Магазинчик ужасов» / «Пегги Сью вышла замуж» / «Берег москитов» / «Полночный джаз» / «Цвет денег» / «Синий бархат»
 1/1: «Нападение»

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=6|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Взвод / Platoon (Арнольд Копельсон)
|-
|colspan=2|• Дети меньшего бога / Children of a Lesser God (Патрик Дж. Палмер)
|-
|colspan=2|• Миссия / The Mission (Фернандо Гиа)
|-
|colspan=2|• Мона Лиза / Mona Lisa (Патрик Кассаветти)
|-
|colspan=2|• Комната с видом / A Room with a View (Исмаил Мерчант)
|-
|colspan=2|• Останься со мной / Stand by Me (Брюс Э. Эванс)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Ханна и её сёстры / Hannah and Her Sisters
|-
|colspan=2|• Без гроша в Беверли Хиллз / Down and Out in Beverly Hills
|-
|colspan=2|• Магазинчик ужасов / Little Shop of Horrors
|-
|colspan=2|• Пегги Сью вышла замуж / Peggy Sue Got Married
|-
|colspan=2|• Преступления сердца / Crimes of the Heart
|-
|colspan=2|• Данди по прозвищу «Крокодил» / «Crocodile» Dundee
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="90px"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливер Стоун за фильм «Взвод»
|-
|• Вуди Аллен — «Ханна и её сёстры»
|-
|• Джеймс Айвори — «Комната с видом»
|-
|• Ролан Жоффе — «Миссия»
|-
|• Роб Райнер — «Останься со мной»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр в драматическом фильме
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Боб Хоскинс — «Мона Лиза» (за роль Джорджа)
|-
|• Харрисон Форд — «Берег москитов» (за роль Алли Фокса)
|-
|• Декстер Гордон — «Полночный джаз» (за роль Дейла Тёрнера)
|-
|• Уильям Хёрт — «Дети меньшего бога» (за роль Джеймса Лидса)
|-
|• Джереми Айронс — «Миссия» (за роль отца Габриэля)
|-
|• Пол Ньюман — «Цвет денег» (за роль Эдди Фелсона)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Марли Мэтлин — «Дети меньшего бога»' (за роль Сары Норман)
|-
|• Джули Эндрюс — «Дуэт для солистки» (за роль Стефани Андерсон)
|-
|• Энн Бэнкрофт — «Спокойной ночи, мама» (англ.) (за роль Тельмы Кейтс)
|-
|• Фэрра Фосетт — «Крайности» (за роль Марджори)
|-
|• Сигурни Уивер — «Чужие» (за роль Эллен Рипли)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Пол Хоган — «Данди по прозвищу „Крокодил“» (за роль «Крокодила» Мика Данди)
|-
|• Мэттью Бродерик — «Феррис Бьюллер берёт выходной» (за роль Ферриса Бьюллера)
|-
|• Джефф Дэниэлс — «Дикая штучка» (за роль Чарльза Дриггса)
|-
|• Дэнни Де Вито — «Безжалостные люди» (за роль Сэма Стоуна)
|-
|• Джек Леммон — «Такова жизнь!» (за роль Харви Фэйрчилда)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сисси Спэйсек — «Преступления сердца» (за роль Ребеки («Бэйб»))
|-
|• Джули Эндрюс — «Такова жизнь!» (за роль Джиллиан Фэйрчилд)
|-
|• Мелани Гриффит — «Дикая штучка» (за роль Одри Хэнкель / Лулу)
|-
|• Бетт Мидлер — «Без гроша в Беверли Хиллз» (за роль Барбары Уайтмэн)
|-
|• Кэтлин Тёрнер — «Пегги Сью вышла замуж» (за роль Пегги Сью)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Том Беренджер — «Взвод» (за роль штаб-сержанта Боба Барнса)
|-
|• Майкл Кейн — «Ханна и её сёстры» (за роль Эллиота)
|-
|• Деннис Хоппер — «Команда из штата Индиана» (за роль «Стрелка»)
|-
|• Рэй Лиотта — «Дикая штучка» (за роль Рэя Синклера)
|-
|• Деннис Хоппер — «Синий бархат» (за роль Фрэнка Бута)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэгги Смит — «Комната с видом»''' (за роль Шарлотты Бартлетт)
|-
|• Мэри Элизабет Мастрантонио — «Цвет денег» (за роль Кармен)
|-
|• Кэти Тайсон — «Мона Лиза» (за роль Симоны)
|-
|• Дайан Уист — «Ханна и её сёстры» (за роль Холли)
|-
|• Линда Козловски — «Данди по прозвищу „Крокодил“» (за роль Сью Чарлтон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Роберт Болт — «Миссия»
|-
|• Вуди Аллен — «Ханна и её сёстры»
|-
|• Нил Джордан — «Мона Лиза»
|-
|• Дэвид Линч — «Синий бархат»
|-
|• Оливер Стоун — «Взвод»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эннио Морриконе — «Миссия»
|-
|• Гарольд Фальтермейер — «Лучший стрелок»
|-
|• Майлз Гудман — «Магазинчик ужасов»
|-
|• Херби Хэнкок — «Полночный джаз»
|-
|• Морис Жарр — «Берег москитов»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая песня
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Take My Breath Away — «Лучший стрелок» — музыка: Джорджо Мородер, слова: Том Уитлок
|-
|colspan=2|• Life in a Looking Glass — «Такова жизнь!» — музыка: Генри Манчини, слова: Лесли Брикасс
|-
|colspan=2|• Somewhere Out There — «Американский хвост» — музыка: Джеймс Хорнер и Барри Манн, слова: Синтия Вайль
|-
|colspan=2|• Sweet Freedom — «Беги без оглядки» (англ.) — музыка и слова: Род Темпертон
|-
|colspan=2|• Glory of Love — «Парень-каратист 2» — музыка и слова: Питер Сетера и Дэвид Фостер, слова: и Diane Nini
|-
|colspan=2|• They Don’t Make Them Like They Used to — «Крутые ребята» — музыка и слова: Берт Бакарак, Кенни Роджерс и 
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Нападение / De Aanslag' (Нидерланды)
|-
|colspan=2| • Трое мужчин и младенец в люльке / Trois hommes et un couffin (Франция)
|-
|colspan=2| • Тридцать семь и два по утрам / 37°2 le matin (Франция)
|-
|colspan=2| • Джинджер и Фред / Ginger e Fred (Италия)
|-
|colspan=2| • Отелло / Otello (Италия)
|-
|}

 Телевизионные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1987 (главная ежегодная национальная кинопремия США) BAFTA 1987 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) «Сезар» 1987 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа) «Сатурн» 1987 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов) «Золотая малина» 1987 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)''

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1987 года